Hippopotamyrus (del grec hippopotamus, cavall de riu + myros, mascle de murènid) és un gènere de peixos de la família Mormyridae endèmica del continent Africà  que, en funció de la seva morfologia, pot agrupar-se dins dels denominats «lluços del riu Nil» juntament amb el Brienomyrus, Mormyrops, Marcusenius, Petrocephalus y Pollimyrus.

La seva àrea de distribució és la Baixa Guinea.

Morfologia 
Aquest gènere posseeix petites barbes i es caracteritza per posseir un cap allargat que pot arribar a mesurar el doble del seu alt. Manquen de l'extensió de l'aparell bucal dels peixos elefant. La forma del seu cos i la seva morfologia general ha donat lloc al fet que siguin coneguts entre els aficionats als aquaris amb el nom de «balenes nadons» tot i que les veritables balenes són mamífers. Altres noms inapropiats inclouen el terme «peixos dofí».

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)», excepte en el cas de H. aelsbroecki, H. harringtoni, H. longilateralis, Hippopotamyrus macroterops i H. retrodorsalis, que presenten «Dades insuficients (DD)»

Taxonomia 

 Hippopotamyrus aelsbroecki (Poll, 1945)
 Hippopotamyrus ansorgii (Boulenger, 1905)
 Hippopotamyrus castor (Pappenheim, 1906)
 Hippopotamyrus grahami (Norman, 1928)
 Hippopotamyrus harringtoni (Boulenger, 1905)
 Hippopotamyrus longilateralis (Kramer i Swartz, 2010)
 Hippopotamyrus macrops (Boulenger, 1909)
 Hippopotamyrus macroterops (Boulenger, 1920)
 Hippopotamyrus pappenheimi (Boulenger, 1910)
 Hippopotamyrus paugyi (Lévêque i Bigorne, 1985)
 Hippopotamyrus pictus (Marcusen, 1864)
 Hippopotamyrus psittacus (Boulenger, 1897)
 Hippopotamyrus retrodorsalis (Nichols i Griscom, 1917)
 Hippopotamyrus szaboi (Kramer, van der Bank & Wink, 2004)
 Hippopotamyrus weeksii (Boulenger, 1902)
 Hippopotamyrus wilverthi (Boulenger, 1898)

Filogènia

Referències 

Hippopotamyrus